Cañada kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 La Cañada (ort i Mexiko, Querétaro Arteaga, El Marqués),

Spanien 

 Cañada de Calatrava (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 
 Cañada (kommun i Spanien), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar